Анна Александровна Макарова: Макарова, Анна Александровна (род. 1973) — российская арфистка.
 Макарова, Анна Александровна (род. 1984) — российская волейболистка.